Константи́н Кулико́в:
 Куликов, Константин Алексеевич (1902—1987) — советский астроном.
 Куликов, Константин Владимирович (род. 1988) — российский хоккеист, нападающий.
 Куликов, Константин Ефимович (1896—1942) — советский генерал-майор.
 Куликов, Константин Николаевич (1910—1969) — советский государственный и политический деятель, председатель Белгородского областного исполнительного комитета.